

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 18, w tym 10 podstawowych
 Głębokie – część miasta Szczecin
 Głębokie – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Kruszwica
 Głębokie – wieś w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Cyców 
 Głębokie – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Uścimów 
 Głębokie – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Bytnica
 Głębokie – kolonia wsi Święty Wojciech w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Międzyrzecz 
 Głębokie – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Piwniczna-Zdrój 
 Głębokie – wieś w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Rymanów 
 Głębokie – część wsi Odrzykoń w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Wojaszówka
 Głębokie – część wsi Kosztowa w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Dubiecko
 Głębokie – część wsi Kąkolówka w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Błażowa
 Głębokie – część wsi Rycerka Dolna w woj. śląskim, w pow. żywiecki, w gminie Rajcza
 Głębokie – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Kiszkowo 
 Głębokie – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Olszówka
 Głębokie – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Kalisz Pomorski
 Głębokie – osada leśna w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Trzcińsko-Zdrój
 Głębokie – przysiółek wsi Miedzyn w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Lipiany

Jeziora o nazwie Jezioro Głębokie w Polsce 
 Jezioro Głębokie – jezioro w Dolinie Gwdy
 Jezioro Głębokie – jezioro na Pojezierzu Drawskim
 Jezioro Głębokie – jezioro na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim
 Jezioro Głębokie – jezioro na Pojezierzu Lubuskim
 Jezioro Głębokie – jezioro na Pojezierzu Bytowskim (zwane również "Pietrzykowskim")
 Jezioro Głębokie – jezioro na Pojezierzu Kaszubskim w pow. gdańskim
 Jezioro Głębokie – jezioro na Pojezierzu Kaszubskim w pow. kartuskim
 Jezioro Głębokie – jezioro na Pojezierzu Zachodniopomorskim 
 Jezioro Głębokie – jezioro na Pojezierzu Mazurskim
 Jezioro Głębokie – jezioro na Pojezierzu Mrągowskim
 Jezioro Głębokie – jezioro na Pojezierzu Suwalskim
 Jezioro Głębokie – jezioro na Pojezierzu Wałeckim
 Jezioro Głębokie – jezioro na Równinie Torzymskiej
 Jezioro Głębokie – jezioro w Szczecinie
 Jezioro Głębokie – jezioro na Wysoczyźnie Łobeskiej
 Jezioro Głębokie – jezioro na Wysoczyźnie Polanowskiej

Miejscowości na Białorusi 
 Głębokie – miasto w obwodzie witebskim, siedziba rejonu
 Głębokie – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie żabineckim
 Głębokie – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie szczuczyńskim
 Głębokie – dawny folwark w obwodzie grodzieńskim, w rejonie szczuczyńskim
 Głębokie Małe – dawny folwark w obwodzie grodzieńskim, w rejonie szczuczyńskim

Jeziora na Białorusi 
 Jezioro Głębokie (Pojezierze Białoruskie)

Inne 
 Park Leśny Głębokie – park leśny w Puszczy Wkrzańskiej leżącej na obszarze Szczecina
 Głębokie – była osada w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Pruszcz Gdański

Linki zewnętrzne